Chrysler Serie TC2-M bezeichnet zwei Modelle von Chrysler:
 den 1963er Chrysler 300J
 den 1963er Chrysler 300.

TC2-M